Pyramid of Sahure är en pyramid i Egypten.   Den ligger i guvernementet Giza, i den norra delen av landet,  km söder om huvudstaden Kairo. Pyramid of Sahure ligger  meter över havet.

Terrängen runt Pyramid of Sahure är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Pyramid of Sahure. Runt Pyramid of Sahure är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Kairo,  km norr om Pyramid of Sahure. Trakten runt Pyramid of Sahure består till största delen av jordbruksmark. 

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är april, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Byggnadsverk i Giza (guvernement)